Heitzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heitzmann (1836–1896), Arzt und Illustrator medizinischer Lehrbücher und Atlanten
 Ewald Heitzmann (* 1943), deutscher Maler
 Holger Brecht-Heitzmann (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Igor Heitzmann (* 1971), deutscher Filmregisseur
 Karin Heitzmann (* 1970), österreichische Sozialwissenschaftlerin
 Renate Heitzmann (* 1947), deutsche Regisseurin

Heitzmann ist der Name folgenden Unternehmens:
 Heitzmann (Unternehmen), Großbäckerei in Bad Krozingen-Biengen

Siehe auch:
 Heizmann